

Toponymie 
Mirabel est un toponyme ou un élément de toponyme dans :

Mirabel, ville québécoise de la région des Laurentides ;
Mirabel, circonscription électorale provinciale du Québec de la région des Laurentides ;
Mirabel, circonscription électorale fédérale du Québec de cette même région.

Mirabel, commune française de l'Ardèche ;
Mirabel, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Rignac ;
Mirabel, commune française de Tarn-et-Garonne ;
Mirabel-aux-Baronnies, commune française de la Drôme ;
Mirabel-et-Blacons, commune française de la Drôme ;
Saint-Jean-Mirabel, commune française du Lot.

Mirabel, commune espagnole de la Province de Cáceres.

Mirabel, forteresse de l'époque des croisades en Israël.

Patronyme 
 Christine Mirabel-Sarron (1958-), psychiatre française.
 Igor-Félix Mirabel (1944-), astronome argentin.
 Guillaume Mirabel (1744-1794), général français.
 Paul Mirabel (1995-), humoriste français.

Voir aussi 

Aéroport international Montréal-Mirabel, aéroport canadien en banlieue de Montréal 
 Mirabel, ancien sigle de Lorraine Nature Environnement
Mir@bel (Mutualisation d'Informations sur les Revues et leurs Accès dans les Bases En Ligne), un portail web en libre accès créé en 2009.
 MIRABEL, acronyme de Machine Interconnectant les Réclamations d’ABonnés et les Essais de Ligne,  test réalisé par Orange (anciennement France Telecom) sur une ligne téléphonique pour détecter les problèmes "physiques" sur une ligne (calcul du potentiel, détection de boucle, repérage de tension étrangère, décèlement d’un ouvert avec précision de la distance, ...).

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France